

Населені пункти та їхні частини
 Недзелиська — село в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Недзелиська — село в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Недзелиська — село в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Недзелиська — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві

Примітки